Владимир Никифорович Спасский (1824—1877) — , камергер; московский вице-губернатор (1862—1864) и калужский губернатор (1864—1868).

Биография 
Родился в 1824 году.

В 1835 году начал учиться в Санкт-Петербургском Императорском училище правоведения, которое окончил в 1843 году.

С 1846 года — судья надворного уголовного суда Санкт-Петербурга. С 1848 года — камер-юнкер.

В 1850 году был произведён в коллежские асессоры, в 1859 — в статские советники. С 1861 года состоял в звании камергера, с 1862 года — действительный статский советник.

С 25 мая 1862 года — московский вице-губернатор; с 13 марта 1864 по 1 ноября 1868 года — калужский губернатор.

Затем, уже в чине тайного советника служил в Санкт-Петербурге, был членом Комиссии прошений.

Был женат на Варваре Дмитриевне Замятниной (1840—1894), дочери министра юстиции Д. Н. Замятнина, но потомства не оставил.

Умер  года. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

В Санкт-Петербурге сохранился особняк В. Н. Спасского: улица Чайковского, 6.

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Калужские губернаторы
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Тайные советники
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры